Pretz ist

der Familienname folgender Personen:
 Erich Pretz (1941–2018), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Florence Pretz, amerikanische Kunsterzieherin und Illustratorin
 Leo von Pretz (1898–1984), Südtiroler Politiker

ein Ortsname:
 Pretz (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Preetz (Begriffsklärung)